Milena Stacchiotti (1985-), joueuse italienne de volley-ball,
 Raphaël Stacchiotti (1992-), nageur luxembourgeois, 
 Riccardo Stacchiotti (1991-), coureur cycliste italien.
 
Patronyme italien